La famiglia Borromeo è un'importante famiglia della nobiltà milanese originaria della Toscana, alla quale appartenne San Carlo Borromeo.

Persone
Beatrice Borromeo, conduttrice televisiva del XXI secolo
Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano del XVI secolo, principale guida della Controriforma cattolica
Carlo Borromeo Arese, viceré di Napoli, per conto della corona austriaca, dal 1710 al 1713
Carlo III Borromeo, conte del XVII secolo, committente del palazzo Borromeo di Isola Bella
Edoardo Borromeo, cardinale del XIX secolo
Federico Borromeo, arcivescovo di Milano del XVII secolo, identificabile con l'omonimo personaggio de I promessi sposi
Giberto Bartolomeo Borromeo, cardinale del XVII/XVIII secolo
Giberto III Borromeo, cardinale del XVII secolo
Vitaliano VI Borromeo, militare e diplomatico del XVII secolo
Giberto Borromeo Arese, dirigente d'azienda, nobile e politico del XIX/XX secolo
Emanuele Borromeo, politico e nobile del XIX secolo
Febo Borromeo D'Adda, politico del XIX/XX secolo
Filippo Borromeo, nobile, politico e banchiere del XV secolo
Giovanni Benedetto Borromeo Arese, nobile e imprenditore del XVIII secolo
Giulio Cesare Borromeo, condottiero e nobile del XVI secolo
Guido Borromeo, politico e nobile del XIX secolo
Renato I Borromeo, nobile e diplomatico del XVI secolo
Giovanni Borromeo, medico del XX secolo
Vitaliano Borromeo, cardinale e arcivescovo del XVIII secolo

Geografia
Peschiera Borromeo, comune italiano nella città metropolitana di Milano
Isole Borromee, arcipelago piemontese nel medio Lago Maggiore
Golfo Borromeo, insenatura del Lago Maggiore che ospita le omonime isole

Architettura
Castello Borromeo
Palazzo Borromeo
Villa Borromeo

Altro
Almo Collegio Borromeo, un collegio universitario di Pavia

Note